Engelberg kan syfta på:

Personer
 August Engelberg (1817–1850), finländsk tonsättare, språkman och numismatiker
 Ernst Engelberg (1909–2010), tysk historiker och universitetslärare

Geografi

Antarktis 

 Mount Engelberg,

Schweiz 

 Engelberg, ort och kommun, Obwalden, 
 Engelberger Aa –  ett vattendrag i kantonerna Uri, Ob- och Nidwalden

Se även
Kloster Engelberg – ett kloster i kommunen Engelberg

Se även
 Engelsberg
 Engelsberg, Bayern – kommun i Tyskland
 Engelberga (tysk-romersk kejsarinna) (död 900)